Сезон 2021 — 4-й сезон в высшем дивизионе для московского «Локомотива» в Российской суперлиге.

Предсезонные матчи

Основной состав 
Изменения в составе

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Соревнования

Суперкубок России

Суперлига

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России

Лига Чемпионов

Первый квалификационный раунд (путь представителей лиг)

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Соревнования

Молодежная лига

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Примечания 

2021
2021 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
Локомотив
Локомотив